«Знамя» — советский футбольный клуб из Арзамаса.

В 1990—1991 годах команда играла во второй низшей лиге первенства СССР, также принимала участие в Кубке РСФСР для команд второй лиги, затем была расформирована.

Главный тренер — Александр Щербаков.

От данной команды некоторые источники ведут историю футбольного клуба «Торпедо»/«Арзамас».

Примечания

Ссылки 
  («Знамя», «Торпедо», «Арзамас», «Дружба-ТДД»)
 На сайте wildstat.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Нижегородской области
Спорт в Арзамасе